Minh An (Quảng Nam)
 Minh An (Yên Bái)